Наибольшее известное простое число — . Оно было найдено Патриком Ларошем в рамках проекта GIMPS 7 декабря 2018 года и содержит  десятичных цифр.

Согласно теореме Евклида, количество простых чисел бесконечно. Следовательно, количество простых чисел, превышающих наибольшее известное на данный момент, тоже бесконечно. Многочисленные энтузиасты, в том числе некоторые учёные-математики, занимаются поиском рекордных по величине простых чисел. За их нахождение организацией Electronic Frontier Foundation было предложено несколько наград в зависимости от величины числа. Так, в 2009 году была вручена премия размером в  долларов США, назначенная сообществом Electronic Frontier Foundation за нахождение простого числа, десятичная запись которого содержит не менее 10 миллионов цифр.

Издавна ведутся записи, отмечающие наибольшие известные на то время простые числа. Один из рекордов поставил в 1772 году Эйлер, доказав, что число Мерсенна  — простое.

Быстрейшим из известных тестов простоты является тест Люка — Лемера для чисел Мерсенна, реализованный с использованием быстрого преобразования Фурье. В связи с этим большинство из обнаруженных в последнее время больших простых чисел — числа Мерсенна. Последние восемнадцать чисел, на момент открытия ставших рекордными по величине из известных простых чисел — также числа Мерсенна.

Текущий рекорд 
Рекорд принадлежит простому числу , найденному в рамках проекта GIMPS 7 декабря 2018 года. Десятичная запись числа имеет длину  цифр. Об успешном доказательстве простоты числа было объявлено 21 декабря 2018 года.

История 
В таблице ниже представлены наибольшие известные простые числа в порядке нахождения. Числа Мерсенна с показателем n обозначены Mn= 2n − 1.

Десятка наибольших известных простых чисел

См. также 
 Простое число
 Числа Мерсенна
 Тест простоты
 «Самое большое простое число» — российская музыкальная группа

Примечания

Ссылки 
 

Теория простых чисел
Мировые рекорды